Ernst Bärtschi ist der Name folgender Personen:

* Ernst Bärtschi (Politiker) (1882–1976), Schweizer Politiker (FDP)
 Ernst Bärtschi (Fluchthelfer) (1903–1983), Schweizer Widerstandskämpfer